Rübsamen ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Rübsamen (1939–2013), deutscher Politiker, Landrat in Lörrach
 Helga Rübsamen-Schaeff (* 1949), deutsche Wissenschaftlerin und Managerin
 Ove Rübsamen (* 1956), schwedischer Fußballspieler
 Traudel Rübsamen (* 1954), deutsche Botanikerin

Rübsamen ist der Name folgender Bauwerke:
 Christoph-Rübsamen-Steg in Gießen
 Villa Rübsamen in Dresden

Rübsamen ist eine andere Bezeichnung für
 Rübsen (Pflanze), speziell
 Ölrübsen

Siehe auch:
 Rübsam
 Rübsaamen
 Riebensahm
 Rübsahmen